Новый Кутум — посёлок в Приволжском районе Астраханской области России. Входит в состав Трёхпротокского сельсовета.

География 
Посёлок находится в юго-восточной части Астраханской области, в дельте реки Волги, у её протоки Кутум. Посёлок с западной стороны примыкает к селу Три Протока.
 Уличная сеть

состоит из 12 объектов: ул. Абрикосовая, ул. Березовая, ул. Вишневая, ул. Земляничная, ул. им В.Хабаровой, ул. Колхозная, ул. Кутумная, ул. Речная, ул. Сосновая, ул. Цветочная, ул. Центральная.
 Климат
умеренный, резко континентальный. Характеризуется высокими температурами летом и низкими — зимой, малым количеством осадков, а также большими годовыми и летними суточными амплитудами температуры воздуха.

Население 

 Национальный и гендерный состав

По данным Всероссийской переписи, в 2010 году численность населения посёлка составляла 134 человека (69 мужчин и 65 женщин, 51,5 и 48,5 %% соответственно).

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения казахи составляли 36 %, русские 28 %, татары 26 % от общей численности в 112 человек.

Примечания 

Населённые пункты Приволжского района (Астраханская область)